HP Open 2010 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых хардовых кортах.

Турнир-2010 является вторым по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Осаке с 11 по 17 октября 2010 года. Турнир продолжал серию соревнований WTA в Азии в рамках серии турниров осенней серии, включающую в себя два турнира высшей категории (в Токио и Пекине) и завершающуюся двумя итоговыми турнирами (в Дохе и на Бали).

Первым номером посева в одиночном турнире стала Саманта Стосур (№ 8 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Суммарный возраст финалисток турнира составил 73 года, что стало рекордом тура на тот момент.
 Тамарин Танасугарн выиграла свой четвёртый титул в карьере на соревнованиях подобного уровня.
 Кимико Датэ-Крумм проиграла свой первый финал на соревнованиях подобного уровня после возвращения в профессиональный теннис.

Парный разряд

Факты 
 Чжан Кайчжэнь выигрывает свой первый титул WTA в первом же финале.
 Лилия Остерло впервые с Окленда-2008 доходит до финала турнира WTA.
 Сюко Аояма на своём дебютном турнире WTA добирается до финала.
 Рика Фудзивара впервые с Линца-2002 доходит жо финала турнира WTA.
 Во второй раз (их двух) чемпионом турнира становится тайвано-американский дуэт.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте WTA

См. также 
 HP Open

 WTA Тур 2010

 Международные турниры WTA

 Портал: Теннис

Япония
Теннис
Октябрь 2010 года
2010